Osoby o tym nazwisku:
 Iwan Rusak – radziecki funkcjonariusz organów bezpieczeństwa
 Petro Rusak – ukraiński piłkarz, trener piłkarski
 Tadeusz Rusak – polski żołnierz i funkcjonariusz służb specjalnych